Даунта́ун-Ка́лгари () — район центрального Калгари (Альберта). Он не является отдельным микрорайоном как таковым, а состоит из трёх микрорайонов и нескольких кварталов.

В сущности, деловая часть Калгари с запада ограничена Западной 14-й улицей, с севера — Южной 3-й авеню и О-Клэром, с востока — рекой Элбоу, а с юга — главной железнодорожной линией КТЖД. В состав деловой части входят три микрорайона: Даунтаун-Уэст-Энд, коммерческий центр деловой части и Даунтаун-Ист-Виллидж. Микрорайоны О-Клэр к северу, Чайнатаун на северо-востоке и Белтлайн на юге многими также считаются частью деловой части, но формально к ней не относятся.

Население деловой части Калгари по-прежнему относительно невелико по сравнению с аналогичными районами других городов, несмотря на крупные проекты по реконструкции и строительству кондоминиумов и жилых домов. Общая численность населения трёх микрорайонов деловой части в 2009 г. составляла 12 455 чел. Даунтаун-Уэст-Энд и Даунтаун-Ист-Виллидж обычно считаются жилыми микрорайонами деловой части.

Путь скоростного трамвая Calgary Transit C-Train пролегает по Южной 7-й авеню, пересекая всю деловую часть, причём проезд на этом участке маршрута бесплатный.

См. также 
 Список микрорайонов Калгари
 Список достопримечательностей Калгари
 Список самых высоких зданий Калгари

Ссылки 
 Downtown Calgary Community Association

Микрорайоны Калгари
Калгари